«Корсаж» () — художественный исторический фильм австрийского режиссёра Мари Кройцер, премьера которого состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Картина рассказывает об австрийской императрице Елизавете, главную роль сыграла Вики Крипс. Фильм получил главный приз на Лондонском кинофестивале.

Сюжет 
Фильм рассказывает об одном годе из жизни Елизаветы Баварской — жены австрийского императора Франца Иосифа, знаменитой красавицы и сумасбродки. В 1877 году императрице исполняется 40 лет, но она категорически отказывается признать, что уже немолода.

В ролях 
 Вики Крипс — Елизавета Баварская
 Флориан Тейхтмейстер — Франц Иосиф
 Катарина Лоренц
 Колин Морган
 Финнегэн Олдфилд — Луи Лепренс
 Тамаш Лендьель — Дьюла Андраши
 Мануэль Рубей — Людвиг II
 Жанна Вернер — Ида Ференци
 Регина Фрич
 Александр Пшилль — Георг Рааб

Премьера и восприятие 
Премьера «Корсажа» состоялась 20 мая 2022 года на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд» (Вики Крипс получила приз за лучшую роль). Картина выбрана претендентом от Австрии на Оскар-2023 в номинации «Лучший международный фильм». На Лондонском кинофестивале в октябре 2022 года она победила в номинации «Лучший фильм». «Корсаж» постепенно выходит в прокат в разных странах: в Австрии и Германии (с 7 июля), в России (с 20 октября), в США (с 23 декабря), в Великобритании (с 30 декабря), во Франции с 25 января 2023 года.

Фильм вошёл в шорт-лист из 15 номинантов на кинопремию «Оскар» в категории Лучший иностранный художественный фильм.

Примечания 

Исторические фильмы
Фильмы Австрии 2022 года
Фильмы Германии 2022 года
Фильмы Люксембурга 2022 года
Фильмы Франции 2022 года